Hradčany je název více míst v Česku:
 Hradčany – část města Prahy, též Pražský hrad
 Slezské Hradčany - označení historického jádra Karviné, které bylo rezidencí slezských knížat, zástupců českých králů.
 Hradčany (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Hradčany (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Hradčany (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Hradčany (Hradčany-Kobeřice) – část obce Hradčany-Kobeřice v okrese Prostějov
 Hradčany-Kobeřice – obec v okrese Prostějov
 Hradčany (Bošice) – část obce Bošice v okrese Prachatice
 Hradčany (Bílá) – část obce Bílá v okrese Liberec
 Hradčany (Chlumčany) – část obce Chlumčany v okrese Plzeň-jih
 Hradčany (Ralsko) – část města Ralsko v okrese Česká Lípa
 Letiště Hradčany
 Hradčany (Smidary) – ulice na jihozápadní straně obce Smidary v okrese Hradec Králové, část silnice II/280
 Hradčany (Volyně) – lokalita u Hradčanského rybníka a Hradčanské ulice ve městě Volyně v okrese Strakonice
 Ostravské Hradčany – lidové označení pro Dolní oblast Vítkovice
Název Hradčany mají i
 Hradčany (poštovní známky) – první československé poštovní známky

Související články 
 Vyšehrad (rozcestník)
 Račany
 Fryštát (hrad)

Externí odkazy